Fakudze ist der Nachname von:
 Andreas Fakudze, eswatinischer Politiker und Interimspremierminister
 Mbongseni Fakudze (auch Mbongkosi Fakudze ) (* 1975), eswatinischer Fußballschiedsrichter
 Mtiti Fakudze, eswatinischer Politiker und Außenminister